In 2015 werd het 75ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 14 maart tot 31 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Ríver won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In de halve finale gaat de club met het beste resultaat in de competitie door in geval van gelijkspel. Indien het ook in de finale gelijk is wint de club met het beste resultaat in de halve finale.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui